Nils Lindh kan syfta på bland andra:

* Nils Lindh (1889–1957), svensk idrottare 
 Nils Lindh (1904–1973), svensk konstnär
 Nils Lindh (1878–1959), svensk diplomat
 Nils Magnus Lindh (1775–1835), svensk boktryckare

Se även 
 Nils Lind